«Бунт» — поетична збірка Іукраїнського поета Ігоря Павлюка.

Ігор Павлюк. Бунт: Лірика і драматичні поеми.— Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. — 2006. — 220 с.

Художнє оформлення народного художника України Івана Сколоздри.

Книга  номінант на Шевченківську премію 2008 року.

За книги «Бунт» і «Магма» Ігор Павлюк одержав Народну Шевченківську премію  .

Анотація

Вислови про книгу (див. у книзі) 

'''

Посилання 

 Вручення Ігореві Павлюку Народної Шевченківської премії. Відео, ТСН
 Рута Вітер (Юлія Пігель). Поет починається з бунту
 Петро Іванишин. Магма і бунт: модус національної боротьби у ліриці Ігоря Павлюка 
 Бунт 

Українські поетичні збірки
Книги за алфавітом
Твори Ігоря Павлюка
Книги 2006